Жак Франсуа Марк Маза (; 1765—1805) — французский военный деятель, полковник (1795 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя полковника выбито на Триумфальной арке в Париже. Также во французской столице в 12-м округе есть площадь его имени.

Биография 
Вступил на службу 10 апреля 1781 года солдатом пехотного полка Бурбонне. В 1782-83 годах воевал в Америке. В 1790 году вышел в отставку.

С началом Революционных войн вновь взял в руки оружие, и 20 июня 1793 года был назначен старшим адъютантом 11-го батальона волонтёров Жиронды. Служил в Армии Западных Пиренеев. 21 марта 1795 года произведён в полковники, и назначен командиром 34-го полка линейной пехоты. Маза служил поочерёдно в Армии берегов Океана под началом Гоша, в Альпийской и Итальянской армиях. В 1797 году имея под рукой лишь четырёх драгун вошёл в город Карпантры (Воклюз), и захватил оружие, принадлежащее 4000 мятежникам, контролировавшим город.

В битве при Нови действовал с большим бесстрашием во главе своей полубригады, произвёл несколько умелых атак, парализовав действия неприятеля. 19 апреля 1800 года успешно атаковал Монте-Сан-Джакомо силами 34-го линейного и 7-го лёгкого. 28 мая 1800 года действуя в составе дивизии Сюше в районе реки Вар, Маза атаковал укреплённые позиции, прикрывающие передвижения австрийцев, заставил их отступить, взял четыре пушки и около 300 пленных. В его личном деле была записано: «Этот офицер возглавлял 34-ю полубригаду линейной пехоты в двадцати шести боях, в одной осаде и в трёх сражениях; везде он проявлял пример стойкости и мужества, демонстрировал военные знания. Его действия заслуживают высокой оценки».

Вернувшись во Францию после заключения мира, он находился в гарнизоне Лонгви. 5 октября 1803 года переведён командиром в 14-й полк линейной пехоты. Служил в лагере Сент-Омер. В Австрийской кампании 1805 года сражался в рядах дивизии Сент-Илера. В ходе Аустерлицкого сражения 14-й линейный проявил чудеса храбрости. Полк потерял двадцать человек убитыми и сотни ранеными. Среди погибших оказался и замечательный полковник Маза, убитый пулей в 11 часов утра. Он оказался единственным умершим офицером в полку.

Воинские звания 
 Капитан (3 июля 1793 года);
 Командир батальона (27 июня 1794 года);
 Полковник (21 марта 1795 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

Литература 

 « MAZAS (JACQUES-FRANÇOIS-MARC) », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.
 Danielle Quintin et Bernard Quintin, Dictionnaires des colonels de Napoléon, S.P.M., 1996 (ISBN 2901952178).

Ссылки 
 Информация о полковнике на сайте base Léonore

Полковники Наполеона
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Участники сражения при Аустерлице
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах